

Села:

Савченки — Верхньодвінський район, Бельковщинська сільська рада
 Савченки — Вітебський район, Мазоловська сільська рада
 Савченки — Вітебський район, Шапечинська сільська рада
 Савченки — Городоцький район, Пальмінська сільська рада
 Савченки — Міорський район, Миколаївська сільська рада
 Савченки — Полоцький район, Бабиницька сільська рада
 Савченки — Шумілінський район, Ковляковська сільська рада
 Савченки — Шумілінський район, Мишневицька сільська рада

Село:

Житомирська область 
 Савченки — Народицький район, Норинцівська сільська рада

Див. також 
 Савченки-Більські